Аяг, АЯГ — многозначный термин.

-аяг- — корень тюркского происхождения, означающий «нога», «нижний»; встречается в топонимах. Примеры:
 Архыз-Аягы — прежнее название посёлка Нижний Архыз () в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, Россия.
 Ая́г-Карве́нд () — село в Агдамском районе Азербайджана.

Сокращение АЯГ может означать:
 Активные ядра галактик — ядра галактик, в которых происходят процессы, сопровождающиеся выделением большого количества энергии, не объясняющиеся активностью находящихся в них отдельных звёзд и газово-пылевых комплексов.